

Codici 
 nsg – codice ISO 639-3 della lingua gasa

Sigle 
 Nuclear Suppliers Group – organizzazione multinazionale attiva nel controllo della proliferazione degli armamenti nucleari